Pütz (Bedburg) - plaats in Duitsland
 Grüner Pütz - een uiterwaard in Duitsland

 Antonia Pütz - Duits handbalspeelster
 Eduard Pütz - Duits componist
 Jean Pütz - Duits wetenschapsjournalist
 Johannes Pütz - Duits politicus
 Joseph Pütz - Duits politicus
 Karl Pütz - Duits jurist
 Marco Pütz - Luxemburgs componist
 Nelly Pütz - Duits kleuterleidster, onderscheiden met de hoogste Belgische onderscheiding voor dapperheid en inzet
 Peter Pütz - Duits auteur
 Ruth-Margret Pütz  - Duits operazangeres
 Tim Pütz - Duits tennisspeler

 Leo Putz - Italiaans kunstschilder